Емануел Греј Росум () је америчка глумица и певачица, рођена 12. септембра 1986. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1996. || || -{Grace & Glorie}- || Луан|| ТВ филм
|-
| 1998. || || -{Only Love}- || Лили|| ТВ филм
|-
| 1999. || || -{Genius}- || Клер Адисон|| 
|-
| 2000. || || -{The Audrey Hepburn Story}- || млада Одри Хепберн|| ТВ филм
|-
| 2000. || || -{Songcatcher}- || Деладис Слокамб|| 
|-
| 2000. || || -{It Had to Be You}- || млада девојка|| 
|-
| 2001. || || -{An American Rhapsody}- || Шила (са 15 година)|| 
|-
| 2001. || || -{Happy Now}- || Ники Трент/Џени Томас|| 
|-
| 2002. || || -{Passionada}- || Вики Амонте|| 
|-
| 2003. || || -{Nola}- || Нола|| 
|-
| 2003. || Мистична река || -{Mystic River}- || Кејти Маркум|| 
|-
| 2004. || Дан после сутра || -{The Day After Tomorrow}- || Лора Чапман|| 
|-
| 2004. || || The Phantom of the Opera || -{Christine Daaé}-|| 
|-
| 2006. || || -{Poseidon}- || Џенифер Рамзи|| 
|-
| 2009. || || -{Dragonball: Evolution}- || Булма|| 
|-
| 2009. || || -{Dare}- || Алекса Вокер|| 
|-
| 2011. || || -{Inside}- || Кристина Перасо|| 
|-
| 2019. || Ледена потера || -{Cold Pursuit}- || Ким Даш ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1986.
Америчке глумице
Америчке певачице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа